désigne :

 Troutdale, une ville située dans l’Oregon ;
 Troutdale, une ville située en Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis